Зо́ркий-11 — советский шкальный фотоаппарат, выпускавшийся с 1964 по 1967 год на Красногорском механическом заводе.

Первый советский автоматический шкальный фотоаппарат.

Являлся полным аналогом фотоаппарата «Зоркий-10», только без дальномера. Вероятным прототипом для его разработки послужила камера японской фирмы «Ricoh» Auto 35 (отличавшаяся от модели Ricoh Auto 35V отсутствием дальномера).

Фотоаппарат экспортировался как под собственным именем («Zorki-11»), так и под наименованием «Zenit-Junior» («Зенит-Юниор»).

Всего выпущено 60 745 экземпляра.

Технические характеристики 

 Тип применяемого фотоматериала — перфорированная фотокиноплёнка шириной 35 мм (фотоплёнка типа 135) в стандартных кассетах. Размер кадра — 24×36 мм. Возможно применение двухцилиндровых кассет производства КМЗ.
 Корпус — литой из алюминиевого сплава, с открывающейся задней стенкой.
 Фотографический затвор ФЗА-18 — центральный междулинзовый. Выдержки затвора — от 1/30 до 1/250 с (отрабатываются бесступенчато) и «B» (от руки). Выдержка синхронизации с электронной фотовспышкой — 1/30. Синхроконтакт «Х», крепление для фотовспышки.
 Значения диафрагмы от 2,8 до 22.
 Объектив — несъёмный «Индустар-63» 2,8/45. Фокусировка от 1 м до бесконечности. Угол поля зрения — 50°.
 Видоискатель оптический, параллаксный. В поле зрения видоискателя находятся светящиеся кадроограничительные рамки, внутренняя рамка для коррекции параллакса при съёмке с близкого расстояния (менее 1,5 м).
 Курковый взвод затвора и перемотки плёнки. Счётчик кадров автоматический самосбрасывающийся.
 На нижней крышке камеры расположены органы управления — рычаг взвода и перемотки плёнки (под левую руку), головка обратной перемотки, кнопка обратной перемотки и шкала счётчика кадров.
 Кожаный футляр фотоаппарата позволяет взводить затвор не вынимая камеру из футляра.
 Автоспуск (на части выпуска отсутствовал).
 Резьба штативного гнезда — 1/4" дюйма.

Принцип работы автоматики 
Впервые в СССР на фотоаппаратах «Зоркий-11» и «Зоркий-10» применено автоматическое экспонометрическое устройство.

Кольцевой селеновый фотоэлемент расположен вокруг передней линзы объектива. При применении светофильтров автоматически вносятся поправки на их плотность. Резьба для светофильтров — М52×0,75.

Фотоаппараты «Зоркий-11» и «Зоркий-10» — программные автоматы.

При максимальной яркости объекта съёмки отрабатывается выдержка 1/250 с. при диафрагме 22, при минимальной яркости — выдержка 1/30 с. при диафрагме 2,8. Изменить сочетание выдержка — диафрагма невозможно.

В видоискателе стрелочным индикатором отображается приблизительное значение выдержки. При недостатке света стрелка заходит в красный сектор шкалы.

В ручном режиме при отключённой автоматике при выдержке 1/30 с возможна установка диафрагмы от 2,8 до 22. Этот же режим используется при работе с электронной фотовспышкой.

Длительные («В») выдержки включаются отдельным рычагом при отключённой автоматике.

Диапазон светочувствительности фотоплёнок от 16 до 500 ед. ГОСТ, в автоматическом режиме — до 320 ед. ГОСТ.

Фотоаппараты «Зоркий-10» и «Зоркий-12» 

С 1964 по 1977 год на Красногорском механическом заводе в количестве 332.144 экземпляра выпущен дальномерный фотоаппарат «Зоркий-10», отличавшийся от «Зоркого-11» только наличием сопряжённого с видоискателем дальномера.

Элементы конструкции «Зоркого-10» и «Зоркого-11» использованы в полуформатном фотоаппарате «Зоркий-12» (с зарядкой кассетами «Рапид»).

См. также 
 Зоркий (фотоаппаратура)

Примечания

Ссылки 
 Информация о выпусках фотоаппарата «Зоркий-11» / «Zenit-Junior» 
 Этапы развития отечественного фотоаппаратостроения. Фотоаппарат «Зоркий-10».
 Этапы развития отечественного фотоаппаратостроения. Фотоаппарат «Зоркий-11».
 Этапы развития отечественного фотоаппаратостроения. Фотоаппарат «Зоркий-12».
 Линия фотоаппаратов Зоркий-10
 Серийный выпуск фотоаппаратов КМЗ

35-мм фотоаппараты
Шкальные фотоаппараты
Фотоаппараты Красногорского механического завода
Фотоаппараты, появившиеся в 1964 году